Николай Иванович Дербышев (21 марта 1879, Томск — 13 февраля 1955, Москва) — советский государственный и профсоюзный деятель.

Биография 
Его отец, работавший с 10 лет, на момент рождения сына дошёл до должности технического руководителя кожевенного завода «Пастухова и Казанцева». Образование Николай Дербышев получил в городском училище. Работал сначала ручным наборщиком, затем инструктором-механиком наборных машин в типографии. Через встречу с социал-демократом Волжаниным пришёл в революционное движение, в 1896 году вступил в нарождавшийся Сибирский социал-демократический союз. Неоднократно подвергался арестам, тюремному заключению и ссылкам (в 1900, 1902, 1906 годах). Впервые арестован по доносу коллеги-наборщика за организацию нелегального профсоюза печатников, в котором являлся председателем, а также за произнесённую речь на митинге.

После года одиночного заключения был выслан в Омск под надзор полиции на 2 года. Там за организацию партийного комитета был вновь арестован по доносу провокатора, провёл около трех лет в тюрьме и был сослан на север в Берёзов Тобольской губернии на 4 года. Отбыв половину этого срока, освободился по амнистии 1905 года и приехал в Екатеринбург, где вошёл в Уральский областной комитет. Таким образом, считался членом Томского, Омского (с 1901) и Уральского (с 1905) областных комитетов РСДРП. Вновь был арестован. После 9 месяцев тюрьмы был сослан в деревню Бережная Дуброва в Олонецкой губернии. Оттуда бежал и поселился нелегально в Петербурге/Петрограде, став в 1907 году членом Василеостровского райкома РСДРП и ведя работу под псевдонимами Бурсин, Пакедин, Стряпчев и Войткевич почти до Февральской революции 1917 года. Некоторое время провёл за границей в качестве практиканта на берлинском заводе наборных машин.

В 1917 году был «межрайонцем», потом большевиком; делегат VI съезда РСДРП(б) от Урала. После Февральской революции работал в профсоюзе печатников, был избран председателем Центрального совета фабрично-заводских комитетов Петрограда. Участник Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде; в ходе Октябрьской революции 1917 года был комиссаром Петроградского военно-революционного комитета по делам печати, затем занял аналогичную должность наркома по печати. В ходе «забастовки наркомов» в ноябре 1917 года как сторонник создания «однородного социалистического правительства всех советских партий до народных социалистов» покинул свой пост (наряду с Г. Зиновьевым, Л. Каменевым, В. Милютиным, В. Ногиным, А. Рыковым, Д. Рязановым, И. Теодоровичем и А. Шляпниковым) в знак протеста против политики В. И. Ленина.

Секретарь Петроградского бюро профсоюзов с 1918 года. В 1920 году — заместитель председателя Совета народного хозяйства Северного района, одновременно управлял морским и речным транспортом Севера. Участвовал в борьбе на фронте с белыми войсками Юденича, после чего как «заболевший тяжелой формой истерии» отправлен на отдых в Одессу, но по приезде туда назначен комиссаром транспорта Чёрного моря. Затем переведён в Москву на пост начальника Главного управления полиграфической промышленности. В 1921—1926 годах — председатель ЦК профсоюза печатников (переизбирался в 1922 и 1924 годах). Одновременно три года избирался членом пленума Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) и членом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК РСФСР) и ЦИК СССР. С 1927 года занимал второстепенные хозяйственные посты, с 1933 — персональный пенсионер.

См. также 
 переулок Дербышевский (в Товики)

Умершие в Москве
Революционеры Российской империи
Межрайонцы
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Народные комиссары РСФСР
Профсоюзные деятели Российской империи
Профсоюзные деятели СССР
Члены КПСС
Члены ЦК ВЦСПС
Члены ВЦИК
Члены ЦИК СССР
Ссыльные революционеры
Сосланные в Олонецкую губернию
Персональные пенсионеры союзного значения